Svensk (generelt: ting fra Sverige) kan henvise til flere artikler:

 Svensk (sprog) – et sprog, der tales i Sverige og Finland
 Svenskere
 Noget fra Sverige
 Svensk (sex) – en bestemt type seksuel aktivitet/ydelse